Андрей-Кюеле — топоним в России якутского происхождения.

 Андрей-Кюеле — озёра, между р.От-Юрях и р.Бадяриха, Республика Саха (Якутия), координаты 68°11’с. ш. 146°21’в. д.
 Андрей-Кюеле — озеро,  в левобережье р.Индигирка, Республика Саха (Якутия), координаты 70°39’с. ш. 147°05’в. д.
 Андрей-Кюеле — озеро, на правом берегу р.Огоннёр-Юряге, Республика Саха (Якутия), координаты 68°46’с. ш. 123°21’в. д.
 Андрей-Кюеле — озеро,  в правобережье р.Егорша-Сян, Республика Саха (Якутия), координаты 68°22’с. ш. 150°36’в. д.

Примечания